Le Cinquième Cavalier (référence aux Quatre Cavaliers de l'Apocalypse dans la Bible) peut faire référence à :
 Le Cinquième Cavalier, pièce de Costa du Rels jouée en 1964
 Le Cinquième Cavalier, roman-fiction à suspense paru en 1980, coécrit par Larry Collins et Dominique Lapierre
 Et le cinquième cavalier, c'est la peur, film tchécoslovaque de Zbyněk Brynych sorti en 1965

Références